ISRA, (Infrastructuur Randapparatuur), punt waar een telefoonlijn een pand binnenkomt.
Nachtreis (Isra en Mi'raj, الإسراء والمعراج), reis die Mohammed maakte op het hemelse dier Buraq.